Михаил Лео́нов: Леонов, Михаил Алексеевич (1905—1943) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1944).
 Леонов, Михаил Андреевич (1902—1952) — советский философ.
 Леонов, Михаил Георгиевич (род. 1938) — российский учёный-геолог, лауреат премии имени Н. С. Шатского (1997).
 Леонов, Михаил Григорьевич (род. 1949) — советский и российский архитектор, член-корреспондент РАХ, заслуженный архитектор РФ.
 Леонов, Михаил Иванович (1923—2000) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза (1944).
 Леонов, Михаил Иванович (1903—1976) — советский футболист
 Леонов, Михаил Яковлевич (1912—1992) — советский учёный-механик, профессор, доктор физико-математических наук.